

Атвотер (Саскачеван) () — село в канадській провінції Саскачеван.
 Станція Атвотер () — станція Метрополітену Монреаля.

Атвотер — місто, штат Каліфорнія
 Атвотер — місто, штат Міннесота
 Атвотер — переписна місцевість, штат Огайо

Люди 
 Лі Атвотер () (1951–1991) — був американським політичним консультантом і стратегом для республіканської партії.
 Стів Атвотер (Steve Atwater) (*1966) — колишній американський футболіст.
 Таня Атвотер (Tanya Atwater) (*1942) — відставна американська геофізик і морський геолог, яка спеціалізувалася на тектоніці плит.
 Вільбур Олін Атвотер () (1844–1907) — був американським хіміком, відомим своїми дослідженнями харчування людини та метаболізму.